Черкасская поселковая община () — общины на Украине.

 Черкасская поселковая община — община в Днепропетровской области
 Черкасская поселковая община — община в Донецкой области

См. также 
 Черкасская городская община